Creazione – l'atto di creare il mondo da parte di un essere divino
Creazione – il mondo come risultato della creazione, come prodotto creato

Creazione del mondo – mitologia riguardante l'origine del mondo
Creazione del mondo (Dogon) – mito delle origini dei Dogon del Mali

Creazione del mondo (Raffaello) – complesso di opere nella Cappella Chigi a cui lavorò Raffaello
Creazione del mondo – affreschi di Michelangelo sulla volta della Cappella Sistina riguardanti le storie della Genesi

Pagine correlate 
Creazione
Creatura
La creazione del mondo